Posada o hostal, establiment on els viatgers poden adquirir menjar, beguda i allotjament 
 Toponímia:
 Posada (Sardenya), municipi italià a la província de Nuoro 
 Posada de Valdeón, municipi de la província de Lleó a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 Les Cases de Posada, entitat de població del municipi de Navès (Solsonès).
 Biografies:
 Jesús María Posada Moreno (Sòria, 1945), polític espanyol 
 José de Posada Herrera (Posada de Llanes, Astúries, 1814 - 1885), jurista i polític espanyol
 Juan Flórez Posada (Lleó, 1876 - Madrid, 1933), enginyer industrial espanyol
 Melquiades Álvarez González-Posada (Gijón, 1864 - Madrid, 1936), polític i jurista espanyol 
 Miscel·lània: Posada en escena, art d'aixecar sobre els escenaris l'acció i els personatges imaginats pel dramaturg